Валентин Виногра́дов:
 Виноградов, Валентин Валентинович (1975—2012) — российский этнограф и фольклорист.
 
 Виноградов, Валентин Николаевич (1933—2011) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр.